De Nationalliga A 2000/01 was de 104de editie van de strijd om het nationale voetbalkampioenschap in de hoogste afdeling van Zwitserland. FC St. Gallen trad aan als titelverdediger.

De competitie was opgeknipt in twee delen: na 22 speelronden speelden de bovenste acht teams om het landskampioenschap in de kampioenspoule, terwijl de nummers negen tot en met twaalf werden ingedeeld in een promotie/degradatiepoule met de beste vier clubteams uit de Nationalliga B. De helft van de punten uit de eerste ronde werd meegenomen naar de tweede ronde.

De najaarscompetitie begon op 15 juli en eindigde op 10 december 2000, waarna op 23 februari 2001 de tweede ronde begon. Die eindigde op 26 mei. Grasshopper Club Zürich won onder leiding van trainer-coach Hans-Peter Zaugg voor de 26ste keer in de clubgeschiedenis de Zwitserse titel.

Najaarscompetitie

Nationalliga A

Uitslagen

Eindstand

Nationalliga B

Eindstand

Kampioenspoule

Uitslagen

Eindstand

Promotie/degradatiepoule

Nationalliga A

Uitslagen

Eindstand

Nationalliga B

Uitslagen

Eindstand

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Toeschouwers

Zie ook
Zwitserse voetbalbeker 2000/01
Zwitsers voetbalelftal in 2000
Zwitsers voetbalelftal in 2001

2001
Competitievoetbal 2000/01